Im Modelljahr 1965 lancierte Dodge den Dodge Monaco, ein zweitüriges Hardtop-Coupé der Full-Size-Klasse, als Konkurrenz zu den Personal luxury cars anderer Marken, wie etwa den Ford Thunderbird.

Geschichte 
Zum Modelljahr 1965 führte Dodge als Spitzenmodell der Marke den Monaco 500 ein, der auf den Full-Size-Modellen Dodge Polara/Dodge 880 basierte, allerdings nur als zweitüriges Hardtop-Coupé mit gehobener Ausstattung und den größeren Motoren lieferbar war. Gedacht war der Monaco als Konkurrent zu Personal luxury cars der mittleren Preisklasse wie dem Pontiac Grand Prix und dem Ford Thunderbird. Zur Serienausstattung zählten unter anderem Mittelkonsole, Uhr, Dreispeichenlenkrad, spezielle Radkappen und gepolstertes Armaturenbrett. Angetrieben wurde der Monaco von einem 6,3-Liter-V8 mit 315 PS, einem 6,8-Liter mit 340 PS oder einem Siebenliter-V8 mit 365 PS. Dodge verkaufte 13.200 Stück. 

1966 strukturierte Dodge sein Full-Size-Modellprogramm neu. Es gab jetzt eine Basis-Baureihe, den Polara, und eine besser ausgestattete Modellreihe, den Monaco. Innerhalb der Monaco-Reihe, die als Hardtop-Coupé, Limousine mit oder ohne B-Säule sowie als fünftüriger Kombi im Programm stand, diente das spezielle Hardtop Coupé, jetzt unter der Bezeichnung Monaco 500, wiederum als Spitzenversion. An Motoren standen 1966 ein 6,3-Liter-V8 mit 270 oder 325 PS (letzterer im Monaco 500 Serie) sowie ein neuer 7,2-Liter-V8 mit 365 PS zur Verfügung. 

1967 erfolgten leichte Retuschen an Grill und Chromzierteilen, ebenso 1968. Im gleichen Jahr waren die beiden 6,3-Liter-V8 mit 290 und 300 PS angegeben.

Details

Literatur 
 Gunnell, John: Standard Catalog of American Cars 1946–1975. Krause Publications, Iola 2002. ISBN 0-87349-461-X.
 Flammang, James M./Kowalke, Ron: Standard Catalog of American Cars 1976–1999. Krause Publications, Iola 1999. ISBN 0-87341-755-0.

Weblinks 

Monaco (1965)
Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Coupé

en:Dodge Monaco